Kryschaniwka (ukrainisch ; russische Entsprechung / ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Kryschaniwka (Odessa), Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Odessa
 Kryschaniwka (Schyrjajewe, Armaschiwka), Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Schyrjajewe, Landratsgemeinde Armaschiwka
 Kryschaniwka (Schyrjajewe, Kateryno-Platoniwka), Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Schyrjajewe, Landratsgemeinde Kateryno-Platoniwka
 Kryschaniwka (Chmilnyk), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Chmilnyk